USS Yorktown kan syfta på:

Fartyg i USA:s flotta 
  – en 16-kanoner kanonslup i tjänst 1840 (sjönk 1850)
  – en kanonbåt av Yorktown-klass i tjänst 1889 (såld 1921)
  – ett hangarfartyg av Yorktown-klass i tjänst 1937 (sjönk 1942 i samband med Slaget vid Midway)
  – ett hangarfartyg av Essex-klass i tjänst 1943 (museifartyg sedan 1975)
  – en kryssare av Ticonderoga-klass i tjänst 1984-2004 (avvaktar skrotning)

Fiktiva i Star Trek-franchisen 
 USS Yorktown (Constitution-klass) – ett  "starship" av Constitution-klass som förekommer under 2200-talet
 USS Yorktown (Zodiac-klass) (NCC-61137) – ett "starship" av Zodiac-klass som förekommer under 2300-talet

Namn på amerikanska örlogsfartyg